Zkratka NFS má více významů, mimo jiné:
 Network File System – internetový protokol pro vzdálený přístup k souborům přes počítačovou síť
 Need for Speed – série počítačových her s tematikou automobilových závodů od společnosti Electronic Arts